Сула́к-сюр-Мер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південний захід від Парижа, 90 км на північний захід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1397 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2665,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
У Сулак-сюр-Мер народилася співачка Марі Лафоре.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Сулак-сюр-Мер
 [ Розташування муніципалітету Сулак-сюр-Мер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда